Klotzbach ist der Name folgender Gewässer:
 Klotzbach, linker Zufluss der Rems in Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Klotzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Klotzbach (1877–1938), deutscher Montanwirtschaftsführer
 Holger Klotzbach (* 1946), deutscher Kulturunternehmer
 Kurt Klotzbach (1940–1989), deutscher Historiker
 Peter Klotzbach, deutscher Architekt

Siehe auch:
 Klotzbach, linker Hauptstrang-Oberlauf der Wespach (Linzer Aach) oder des Wespachbachs (zur dort Salemer Aach genanntenLinzer Aach) bis nahe dem Tobelhof der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-WÜrttemberg